GI poate fi:

 Gibraltar, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .gi, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Gibraltar

Legături externe 
  „GI” la acronymfinder.com